Romániai települések

 Stănești (Argeș megye)
 Stănești (Bacău megye)
 Stănești (Dâmbovița megye)
 Stănești (Fehér megye)
 Stănești (Giurgiu megye)
 Stănești (Gorj megye)
 Stănești (Mehedinți megye)
 Stănești (Vâlcea megye)